Kingsville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Kingsville (Australië)
Kingsville (Maryland)
Kingsville (Missouri)
North Kingsville
Kingsville (Texas)